Augusto Carlos Teixeira de Aragão (1823-1903) : médecin et archéologue portugais ;
 Jorge Aragão (1949- ) : auteur, compositeur, interprète brésilien de samba ;
 José de Assis Aragão (1939- ) : arbitre brésilien de football ;
 Octavio Aragão (1964-), graphiste, professeur d'université et écrivain brésilien ;
 Rodrigo Aragão (1977-), réalisateur, scénariste et producteur de cinéma brésilien.